Woestijnroos (geologie), of zandroos, een mineraal gesteente
Woestijnroos (plant) (Adenium obesum), een kruidachtige plant
Kalanchoe thyrsiflora Deze woestijnroos (plant) komt voor in Zuid-Afrika
Woestijnroos (rally), een vrouwenrally in Marokko